Uebe ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Rudolf Uebe (1889–1927), deutscher Kunsthistoriker
 Götz Uebe (* 1938), deutscher Statistiker
 Ingrid Uebe (1932–2018), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Klaus Uebe (1900–1968), deutscher Generalmajor der Luftwaffe
 Wilhelm Uebe (1857–1905),  deutscher Kaufmann, Drogist und Unternehmer

Uebe bezeichnet:
 Uebe Medical, deutscher Hersteller von Medizinprodukten